North Channel (Lake Huron), een Canadees onderdeel van het Huronmeer in Ontario
Noorderkanaal (Verenigd Koninkrijk), een zeestraat tussen Groot-Brittannië en Ierland